Grimshaw peut faire référence à :

Patronymes 

 John Atkinson Grimshaw, peintre de l'ère victorienne
 Nicholas Grimshaw, architecte anglais
 Walter Grimshaw, compositeur de problèmes d'échecs au 
 Billy Grimshaw, footballeur anglais
 Myron Grimshaw, joueur de baseball en ligue majeure
 Scott D. Grimshaw, professeur de statistiques à l'Université Brigham Young
 Aiden Grimshaw, chanteur anglais
 John Elisha Grimshaw, Anglais ayant reçu la croix de Victoria
 Nick Grimshaw, présentateur de télévision et DJ
 Soto Grimshaw, naturaliste argentin du 
 Tracy Grimshaw, présentatrice à la télévision australienne
 Trevor Grimshaw, spécialiste en linguistique appliquée à l'Université de Bath
 Famille Grimshaw, lignée familiale historique ayant commencé en Angleterre.

Toponymes 

Grimshaw (Alberta), bourg d'Alberta, au Canada.
Grimshaw (Lancashire), hameau anglais.
Grimshaw (Texas), aussi connu sous le nom de Oil City, cette localité fut construite au début de l’industrie pétrolière et tire son nom d'Amos Grimshaw, là où fut découvert le pétrole.

Autre 
 Grimshaw (échecs), thème de problèmes d'échecs, nommé d'après Walter Grimshaw
 Grimshaw Architects, firme d'architecture britannique
 Grimshaw v. Ford Motor Co., un cas de défaillance de produit Ford Pinto qui est devenu un des cours remèdes de base dans les écoles de droit américain.

Références